Кле́йтон Чарльз Гви́да (; род. 8 декабря 1981, Раунд-Лейк) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2003 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Strikeforce, WEC, KOTC и др. Владел титулом чемпиона Strikeforce в лёгком весе.

Биография 
Клей Гвида родился 8 декабря 1981 года в поселении Раунд-Лейк округа Лейк, штат Иллинойс. Имеет итальянские корни.

В возрасте пяти лет начал серьёзно заниматься борьбой, продолжал бороться в старшей школе и во время обучения в колледже, в 2001 году становился национальным чемпионом в категории до 149 фунтов. Позже вместе со старшим братом Джейсоном решил стать бойцом ММА.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июле 2003 года и свой первый бой проиграл, попавшись на удушающий приём сзади. Начало его профессиональной карьеры было не очень впечатляющим, из первых шести поединков он выиграл только три. Однако, несмотря на поражения, он продолжал активно участвовать в боях и в период 2004—2005 годов сделал серию из пятнадцати побед подряд, в том числе выиграл у таких известных бойцов как Алонсо Мартинес и Барт Палашевский. Серия прервалась только в феврале 2006 года на турнире King of the Cage.

Гвида стал известен широкой общественности в 2006 году, когда присоединился к довольно крупной американской организации Strikeforce и сразу же завоевал здесь введённый титул чемпиона в лёгкой весовой категории, взяв верх единогласным решением судей над другим претендентом Джошем Томсоном. Тем не менее, он оставался чемпионом не долго, уже во время первой защиты спустя несколько месяцев уступил раздельным решением непобеждённому на тот момент Гилберту Мелендесу.

Лишившись чемпионского пояса, Гвида провёл один неудачный бой в Японии и успешно выступил в американском промоушене World Extreme Cagefighting, после чего подписал контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship.

Ultimate Fighting Championship 
Начиная с октября 2006 года Гвида с переменным успехом выступал в октагоне UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях. Среди побеждённых им соперников — такие известные бойцы как Нейт Диас, Рафаэл дус Анжус, Таканори Гоми, Энтони Петтис, Тацуя Кавадзири, Эрик Кох, Джо Лозон и др. В 2011 году он максимально приблизился к чемпионскому титулу в легком весе, приняв участие в претендентском бою с Бенсоном Хендерсоном, но по истечении трёх раундов судьи отдали победу его сопернику, который впоследствии благополучно стал новым чемпионом.

Проведя в клетке UFC в общей сложности 25 поединков, Гвида шесть раз награждался премией за лучший бой вечера и трижды получал бонус за лучший приём вечера. Его бескомпромиссное противостояние с Диего Санчесом, состоявшееся в 2009 году, рядом изданий было признано лучшим боем года и позже оказалось на 13 строке в списке ста величайших боёв в истории UFC.

Статистика в профессиональном ММА 

|Победа
|align=center|38-22
|Скотт Хольцман 
|Раздельное решение 
|UFC on ESPN: Томпсон vs. Холланд
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Орландо, Флорида, США
|
|-
|Поражение
|align=center|37-22
|Клаудио Пуэльес
|Сабмишном (скручивание пятки)
|UFC Fight Night: Лемус vs. Андради
|
|align=center|1
|align=center|3:25
|Лас Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|37-21
|Леонардо Сантос
|Сабмишном (удушение сзади)
|UFC on ESPN: Фонт vs. Алду
|
|align=center|2
|align=center|1:21
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|36-21
|Марк Мадсен
|Раздельное решение
|UFC on ESPN: Каннонье vs. Гастелум
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|36-20
|Майкл Джонсон
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|35-20
|Бобби Грин
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: Blaydes vs. Volkov
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|35-19
|Джим Миллер
|Техническая сдача (гильотина)
|UFC on ESPN: Covington vs. Lawler
|
|align=center|1
|align=center|0:58
|Ньюарк, США
|
|-
|Победа
|align=center|35-18
|Би Джей Пенн
|Единогласное решение
|UFC 237
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|34-18
|Шарлис Оливейра
|Сдача (гильотина)
|UFC 225
|
|align=center|1
|align=center|2:28
|Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|34-17
|Джо Лозон
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis
|
|align=center|1
|align=center|1:07
|Норфолк, США
|
|-
|Победа
|align=center|33-17
|Эрик Кох
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Chiesa vs. Lee
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Оклахома-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|32-17
|Брайан Ортега
|KO (удар коленом)
|UFC 199
|
|align=center|3
|align=center|4:40
|Инглвуд, США
|
|-
|Поражение
|align=center|32-16
|Тиагу Таварис
|Сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 3
|
|align=center| 1
|align=center| 0:39
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|32-15
|Робби Перальта
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Фэрфакс, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 31-15
| Деннис Бермудес
| Сдача (удушение сзади)
| UFC on Fox: Lawler vs. Brown
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:57
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Победа
| align=center| 31-14
| Тацуя Кавадзири
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Nogueira vs. Nelson
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Абу-Даби, ОАЭ
| 
|-
| Поражение
| align=center| 30-14
| Чед Мендес
| TKO (удары руками)
| UFC 164
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:30
| Милуоки, США
|
|-
| Победа
| align=center| 30-13
| Хацу Хиоки
| Раздельное решение
| UFC on Fox: Johnson vs. Dodson
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Чикаго, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 29-13
| Грэй Мейнард
| Раздельное решение
| UFC on FX: Maynard vs. Guida
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 29-12
| Бенсон Хендерсон
| Единогласное решение
| UFC on Fox: Velasquez vs. dos Santos
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Анахайм, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 29-11
| Энтони Петтис
| Единогласное решение
| The Ultimate Fighter: Team Lesnar vs. Team dos Santos Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 28-11
| Таканори Гоми
| Сдача (гильотина)
| UFC 125
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:27
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 27-11
| Рафаэл дус Анжус
| Сдача (травма челюсти)
| UFC 117
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:51
| Окленд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 26-11
| Шеннон Гугерти
| Сдача (треугольник руками)
| UFC Live: Vera vs. Jones
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:40
| Брумфилд, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 25-11
| Кенни Флориан
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 107
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:19
| Мемфис, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 25-10
| Диего Санчес
| Раздельное решение
| The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-

| Победа
| align=center| 25-9
| Нейт Диас
| Раздельное решение
| UFC 94
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 24-9
| Мак Данциг
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Diaz vs Neer
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Омаха, США
|
|-
| Победа
| align=center| 23-9
| Сэми Шиаво
| TKO (удары руками)
| UFC Fight Night: Florian vs Lauzon
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:15
| Брумфилд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-9
| Роджер Уэрта
| Сдача (удушение сзади)
| The Ultimate Fighter: Team Hughes vs Team Serra Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:51
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 22-8
| Маркус Аурелиу
| Раздельное решение
| UFC 74
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-8
| Тайсон Гриффин
| Раздельное решение
| UFC 72
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Белфаст, Северная Ирландия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 21-7
| Дин Томас
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Evans vs Salmon
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Холливуд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 21-6
| Джастин Джеймс
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 64
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:42
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 20-6
| Джо Мартин
| Единогласное решение
| WEC 23
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лемор, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-6
| Юсукэ Эндо
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto 2006: 7/21 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:47
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-5
| Гилберт Мелендес
| Раздельное решение
| Strikeforce: Revenge
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 19-4
| Джош Томсон
| Единогласное решение
| Strikeforce: Shamrock vs. Gracie
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 18-4
| Тристан Юнкер
| Сдача (удушение сзади)
| KOTC: Redemption on the River
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:17
| Молин, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-3
| Джо Джордан
| Единогласное решение
| Xtreme Fighting Organization 8
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лейкмур, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-3
| Джефф Карстен
| TKO (травма)
| Ironheart Crown 9: Purgatory
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:01
| Хаммонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-3
| Дейв Кокран
| Сдача (удушение сзади)
| KOTC: Xtreme Edge
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:26
| Индианаполис, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-3
| Джон Страун
| Сдача (треугольник руками)
| Xtreme Fighting Organization 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:12
| Айленд-Лейк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-3
| Джей Эстрада
| Сдача (удушение сзади)
| Combat Do Fighting Challenge 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:42
| Сисеро, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-3
| Барт Палашевский
| Единогласное решение
| Xtreme Fighting Organization 6: Judgement Day
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лейкмур, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-3
| Алонсо Мартинес
| Сдача (треугольник руками)
| Xtreme Kage Kombat: Des Moines
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:22
| Де-Мойн, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-3
| Крис Микл
| Единогласное решение
| Xtreme Kage Kombat: Des Moines
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Де-Мойн, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-3
| Алекс Картер
| Сдача (удары руками)
| Combat Do Fighting Challenge 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:54
| Сисеро, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-3
| Брэндон Адамсон
| Сдача (удушение сзади)
| Xtreme Fighting Organization 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:02
| Лейкмур, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-3
| Билли Гвардиола
| Сдача (замок голени)
| Combat Do Fighting Challenge 2
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Сисеро, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-3
| Деннис Дэвис
| KO (удар коленом)
| MMA Mexico Day 2
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Сьюдад-Хуарес, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 6-3
| Вито Вудс
| Сдача (гильотина)
| Xtreme Fighting Organization 4
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:19
| Мак-Генри, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-3
| Рэнди Хауэр
| TKO (удары руками)
| Extreme Challenge 60
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:25
| Медайна, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-3
| Билли Гвардиола
| Сдача (замок голени)
| Combat Do Fighting Challenge 1
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Сисеро, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-3
| Гейб Лемли
| Сдача (рычаг локтя)
| Xtreme Fighting Organization 2: New Blood
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:33
| Фонтана, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-2
| Джед Дено
| Сдача (удушающий)
| Ultimate Combat Sports 2: Battle at the Barn
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:35
| Рочестер, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-2
| Шон Нолан
| Сдача (удушающий)
| Xtreme Kage Kombat: Clash in Curtiss 5
| 
| align=center| N/A
| align=center| N/A
| Кёртисс, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 1-2
| Дэн Дюк
| Сдача (удушающий)
| Xtreme Kage Kombat: Clash in Curtiss 5
| 
| align=center| N/A
| align=center| N/A
| Кёртисс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Адам Басс
| Сдача (удушение сзади)
| Xtreme Fighting Organization 1: The Kickoff
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:53
| Лейк-Дженива, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Адам Копенхейвер
| Сдача (удушение сзади)
| Silverback Classic 17
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Оттава, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Strikeforce